Le Aquilone (destroyer) peut faire référence à 2 destroyers de la Marine royale italienne (en italien : Regia Marina). 
 Aquilone (1902) de la classe Nembo lancé en 1902
 Aquilone (1927) de la classe Turbine lancé en 1927